Brandweiner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Brandweiner (1910–1997), österreichischer Jurist
 Johann Brandweiner, österreichischer Fußballspieler
 Lukas Brandweiner (* 1989), österreichischer Politiker (ÖVP)